Heidbreder ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Heidbreder (1964–2021), deutscher Linksradikaler, siehe Das K.O.M.I.T.E.E.
 Edna Frances Heidbreder (1890–1985), US-amerikanische Psychologin
 Lea Heidbreder (* 1991), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)